Grancanariarödhake (Erithacus marionae) är en fågelart i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på ön Gran Canaria i Kanarieöarna. Den behandlas vanligen som underart till rödhaken, men studier visar att den (liksom teneriffarödhaken E. superbus) skiljer sig från rödhaken i mer begränsad mening i utseende och genetiskt. Det genetiska avståndet är också större gentemot rödhaken än mellan andra endemiska fågelarter och deras närmaste släktingar, som kanarieduva och kanariegransångare. Sedan 2022 urskiljer därför BirdLife Sverige marionae som en egen art.

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som art, varför dess hotstatus inte bestämts.

Noter 

Flugsnappare
Fåglar i palearktiska regionen